Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos (Lisszabon, 1954. október 10. –) portugál labdarúgó, edző. 2023 óta a lengyel válogatott szövetségi kapitánya.

Sikerei, díjai

Edzőként
Porto
Portugál bajnok (1): 1998–99
Portugál kupagyőztes (2): 1999–00, 2000–01
Portugál szuperkupagyőztes (2): 1999, 2000
AÉK Athén
Görög kupagyőztes (1): 2001–02
Portugália
Európa-bajnok (1): 2016
UEFA Nemzetek Ligája – győztes (1): 2019
Egyéni
Az év edzője a görög bajnokságban (4): 2001–02, 2004–05, 2008–09, 2009–10

Edzői statisztika 
2022. december 10. szerint.

Jegyzetek

Források 
 Fernando Santos a footballzz.co.uk honlapján

1954-ben született személyek
Élő személyek
Portugál labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Marítimo labdarúgói
Az Estoril labdarúgói
Portugál labdarúgóedzők